Алекса́ндр Алексе́евич Оле́нин (, имение Истомино,  — 15 февраля 1944, Москва) — советский композитор и пианист, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1927).

Биография 
Его родители: отец — А. П. Оленин; мать — Варвара Александровна (1838—1894), дочь лицейского друга Пушкина А. П. Бакунина.
Александр Оленин родился в Рязанской губернии. Игре на фортепиано обучался в Риге под руководством Луи Пабста. Затем учился в Москве у П. Фихтман-Эрдмансдёрфер (фортепиано) и М. Эдмансдёрфера (теория музыки). В 1884—1889 годах жил в Петербурге, где брал уроки композиции у А. К. Лядова. Здесь он сблизился с Милием Балакиревым, с которым дружил всю жизнь, и общался с композиторами «Могучей кучки». Это общение вызвало у Оленина интерес к народной музыке; он собирал и записывал народные песни. В 1889 году Оленин был назначен земским начальником в селе Истомино.

Вместе со своей сестрой Марией Олениной-Д’Альгейм совершил ряд концертных поездок, где выступал в качестве аккомпаниатора и автора исполнявшихся произведений. Также принял активное участие в деятельности организованного сестрой «Дома песни». Позже получил премию от «Дома песни» за гармонизацию народных песен. С 1917 года выступал с хором, работал в музыкальных учреждениях, в 1922 году стал членом музыкально-этнографической комиссии ГИМНа в Москве. Скончался 15 февраля 1944 года.

Сочинения 
Оперы
 «Кудеяр» (1915, единственная постановка — Оперный театр Зимина)
 «Альманзор» (не окончена)
Для оркестра
 Симфонические поэмы:
 «Богатырский стан» (1920)
 «Нечисть» (1928)
 «Последние проводы» (1928)
 «Поле битвы» (Симфоническая картина, 1920)
Камерно-инструментальные ансамбли
 2 сонаты для скрипки и фортепиано (1917, 1931)
 Сюиты для скрипки и фортепиано
 Фортепианные трио (1921, 1926, Русское, 1930)
 Струнные квартеты (1928, 1932)
 Луговые наигрыши для 2 гобоев, скрипки и фортепиано
 Фортепианный Русский квинтет (1933)
Для фортепиано
 Соната (1918)
 Концерт для фортепиано с оркестром (1930)
 Сюита
Романсы
Песни
Обработки народных песен
А. А. Оленин оставил серьёзное музыкальное наследие, в том числе в виде рукописей в количестве 96 единиц. Кроме чисто музыкальных — тетради с дневниковыми записями и размышлениями об искусстве вообще и музыке в частности остались автобиографические заметки (до 1942 года), рукописные воспоминания о М. А. Балакиреве, переписка с композиторами и исполнителями.

Примечания

Литература 
 
 Ломтев Д. Г. Александр Оленин. Воспоминания. Документы// Музыкальная академия, 1995, № 2, с. 172–177.

Ссылки 
 

Учившиеся в Риге